Euantiarcha — підряд панцирних риб ряду Антиархи (Antiarchi). Ця група риб існувала у девонському періоді.

Філогенія

Посилання 
 Long John A. The Rise of Fishes: 500 Million Years of Evolution. — Baltimore, 1996. — The Johns Hopkins University Press.
 Sepkoski Jack. A compendium of fossil marine animal genera (Placodermi entry) // Bulletins of American Paleontology. — 2002. — Vol. 364. — P. 560.  
  Antiarchi на Paleobiology Database
 Review of Antiarcha at Paleos 

Панцирні риби
Фауна девонського періоду
 †